Loyd ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Loyd (1805–1872), US-amerikanischer Politiker
 Casey Loyd (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Charles Loyd (1891–1973), britischer General
 Jewell Loyd (* 1993), US-amerikanische Basketballspielerin
 Otis Loyd, US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert James Loyd-Lindsay (1832–1901), 1st Baron Wantage, schottischer General, Mitbegründer des brit. Roten Kreuzes
 Samuel Loyd (1841–1911), US-amerikanischer Spiele-Erfinder und Rätselspezialist
 Zach Loyd (Leichtathlet) (* 1984), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Zach Loyd (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Loyd (Colorado), im Moffat County
 Loyd (Illinois), im Menard County
 Loyd (Louisiana), im Rapides Parish
 Loyd (Mississippi), im Calhoun County
 Loyd (Wisconsin), im Richland County
 Loyd Star (Mississippi)

Loyd bezeichnet:
 Loyd Carrier, ehemaliges britisches gepanzertes Fahrzeug mit Raupenantrieb

Siehe auch:

 Lloyd